Comitatul Saline (conform originalului, Saline County) este numele a cinci comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Saline, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Saline, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Saline, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Saline, statul  -- (Categorie și format) și
 Comitatul Saline, statul  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Districtul Saline (dezambiguizare)
 Saline (dezambiguizare)
 Saline (nume)

Dezambiguizare
Nume proprii